Kyphophora är ett släkte av svampar. Kyphophora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Kyphophora